Sterenbach ist ein Gewässername und -namensbestandteil: 
 Sterenbach (Lieser), linker Zufluss der Lieser vor der Rotmühle von Wittlich, Landkreises Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, deren Mühlkanal er kreuzt
 Sterenbachsee, vom Sterenbach durchlaufener See am Rand von Wittlich

Sterenbach ist ein Familienname:
 Saray Sterenbach (* 1994), israelische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Sternbach